Tony Anthony – attore statunitense
Tony Anthony – wrestler statunitense